Okusi ob meji () je vsakoletni enogastronomski festival v Gorici. Leta 2022 za 17. izdajo je Zveza slovenske katoliške prosvete postavila Slovensko vas v kateri so bila s svojimi stojnicami prisotna društva SKPD F. B. Sedej iz Števerjana, Hrast iz Doberdoba, Sabotin iz Štmavra in Vinoteka števerjanski griči.

Izdaje 
 2004 – 1. izdaja
 2005 – 2. izdaja
 2006 – 3. izdaja
 2007 – 4. izdaja
 2008 – 5. izdaja
 2009 – 6. izdaja
 2010 – 7. izdaja
 2011 – 8. izdaja
 2012 – 9. izdaja
 2013 – 10. izdaja
 2014 – 11. izdaja
 2015 – 12. izdaja
 2016 – 13. izdaja
 2017 – 14. izdaja
 2018 – 15. izdaja
 2019 – 16. izdaja
 2020 – izdaja preklicana zaradi Covida
 2021 – izdaja preklicana zaradi Covida
 2022 – 17. izdaja

Slogani 
 Evropa pri mizi (L'Europa a tavola)
 Prepusti se skušnjavi (Fatti tentare)
 Okusi brez meja (Sapori senza confini)
 V Gorici je svet na mizi (A Gorizia il mondo è in tavola)

Sklici 

Festivali v Italiji
Kulinarični festivali